Ardre bezeichnet
  einen Fluss, Nebenfluss der Vesle in Frankreich, siehe Ardre (Fluss)
  einen Ort auf der schwedischen Insel Gotland, siehe Ardre (Gotland)
 (10130) Ardre, einen Asteroiden

Siehe auch:
 Ardres